Egri kis zsinagóga
Egri neológ zsinagóga
Egri ortodox zsinagóga